O Campeonato Gaúcho de Rugby de 2018 foi uma competição de Rugby Union (15 jogadores por time), que contou com a participação de sete clubes. Esta competição foi promovida pela Federação Gaúcha de Rugby. A disputa ocorreu entre 17 de março e 16 de junho. As equipes se enfrentaram em turno único, e os quatro primeiros colocados se classificaram para as semifinais, onde a competição passou a ser de mata-mata. O campeão de 2017 foi o Farrapos Rugby Clube, da cidade de Bento Gonçalves, que ganhou o 8º título.

Equipes Participantes

1ª Fase

1ª Rodada

2ª Rodada

3ª Rodada

4ª Rodada

5ª Rodada

6ª Rodada

7ª Rodada

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Semifinais

Disputa do 3º lugar

Final

Campeão 

Campeonato Gaúcho de Rugby
Rugby de 2018 no Brasil